Aurélien Rigaux – cestista francese
 Béda Rigaux – teologo e presbitero belga
 Fernand Rigaux – astronomo belga